Березово  —поселок в составе Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского района Республики Мордовия.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 км на восток от районного центра села Теньгушево.

История
Основан в 1923 году переселенцами из деревни Красный Яр.

Население 
Постоянное население составляло 43 человека (русские 100%) в 2002 году, 27 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Теньгушевского района